JCC steht für:
 Jewish Claims Conference
 Journal of Computational Chemistry, akademische Fachzeitschrift
 Java Call Control, Teil von Java (Programmiersprache)
 Juegos Centroamericanos y del Caribe, mittelamerikanische Multisport-Großereignisse, siehe Zentralamerika- und Karibikspiele
 China Basin Heliport (IATA-Code), Heliport in San Francisco, Kalifornien
 JC International Airlines (ICAO-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

Abkürzung